Abaliella är ett släkte av spindeldjur. Abaliella ingår i familjen Thelyphonidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Gisselskorpioner
Abaliella